Porpax (orchideeëngeslacht), een geslacht van orchideeën
Porpax (libellengeslacht), een geslacht van libellen